Ernst Max Schottky – botanico tedesco
 Friedrich Schottky – matematico tedesco
 Walter Schottky – fisico tedesco, da cui prendono il nome la barriera Schottky, il diodo Schottky, il transistor Schottky, il rumore Schottky